Le Broc – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Le Broc – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime

Pagine correlate 
Broc